Ingeborg Dánská je jméno více historických postav:

 Ingeborg Dánská (1176–1236) – dcera dánského krále Valdemara I., manželka francouzského krále Filipa II.
 Ingeborg Dánská († 1287) – dcera dánského krále Erika Plovpenninga, manželka norského krále Magnuse VI.
 Ingeborg Dánská  (1347–1370) – dcera dánského krále Valdemara Atterdaga, manželka meklenburského vévody Jindřicha III.
 Ingeborg Dánská (1878–1958) – dcera dánského krále Frederika VIII., manželka švédského prince Karla, vévody Västergötland